Riippa est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1866-1949), journaliste finno-américain
 (né en 1947), graphiste finlandais
 (né en 1968), joueur finlandais de football
, musicien et producteur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois